Кюме — название реки Пасма в верхнем течении.
 Кюме (озеро)